Warsofsky ist der Familienname folgender Personen:
 David Warsofsky (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Ryan Warsofsky (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer